El apellido noble húngaro Orczy, puede estar vinculado o referido a:

 Emma Orczy  (1865–1947), también conocida como Magdolna Rozalia Maria Jozefa Borbala Orczy así como baronesa Emma y como baronesa Orczy, y afectivamente llamada "Emmuska", novelista, dramaturga, y artista británica de origen húngaro.
 Lőrinc Orczy (1718-1789), poeta húngaro.